Mastermind steht für:
 englische Bezeichnung für ein Genie oder einen Vordenker, oft als treibende Kraft einer kreativen Personengruppe
 Mastermind (Album), Album von Rick Ross aus dem Jahr 2014
 Mastermind (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1968
 Mastermind (Spiel), Logikspiel
 Mastermind (Quiz), britisches Fernsehquiz

Siehe auch:
 Masterminds – Das Duell, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1997
 Masterminds: Minimaler IQ, maximale Beute, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2016
 Masterminded For Success, siehe MFS (Label)